Косов (польск.Kosów, [kosuf]) — многозначный топоним в Подляшье (Польша):

 Косов-Русский () — село в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Соколувский повят, Косув-Ляцки (гмина).
 Косов-Ляцкий (, ) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Соколувский повят.
 Косов-Гулидов () — село в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Соколувский повят, Косув-Ляцки (гмина).

См. также 
 Косов